Действующий чемпион турнира швейцарец Роджер Федерер сумел защитить свой титул и в пятый раз подряд добиться победы на турнире. В финале он обыграл Энди Маррея 6–2, 7–5, 6–2.

Сеянные теннисисты 

  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Роджер Федерер (Титул)
  Новак Джокович  (Полуфинал)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Николай Давыденко (Четвёртый раунд)
  Энди Маррей (Финал)
  Давид Налбандян (Третий раунд)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Четвёртый раунд)
  Ришар Гаске (Первый раунд)
  Фернандо Вердаско (Третий раунд)
  Иво Карлович (Третий раунд)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд)
   Жиль Симон (Третий раунд)

<ol start="17">
  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал)
  Николас Альмагро (Третий раунд)
  Жо-Вильфред Тсонга (Третий раунд)
  Николас Кифер (Первый раунд, отказ)
  Михаил Южный (Снялся с турнира из-за болезни)
  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Игорь Андреев (Четвёртый раунд)
  Поль-Анри Матьё (Второй раунд)
  Филипп Кольшрайбер (Второй раунд, отказ)
  Дмитрий Турсунов (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
  Радек Штепанек (Третий раунд)
  Хуан Монако (Первый раунд)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Андреас Сеппи (Третий раунд)
  Гаэль Монфис (Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые